Абагасское железорудное месторождение — железорудное месторождение в Аскизском районе Хакасии (Россия), в 196 км к западу от города Абакана.

Расположено в зоне сочленения Минусинской котловины и Кузнецкого Алатау.

Открыто в 1933, разрабатывается с 1953 года.

Руды в основном магнетитовые, высокоглинозёмистые, магнезиальные. Главный рудный минерал — магнетит; второстепенные — мушкетовит, гематит, пирит.

Выделены две рудные зоны: южная (длина свыше 2600 м) и северная (2300 м). Балансовые запасы железных руд — свыше 73 млн т. Разрабатывается открытым способом совместно с железорудным Тёйским месторождением. Добычу ведёт Тёйский филиал компании «Руда Хакасии».

Суммарная среднегодовая добыча 4,4 млн т руды с содержанием Fe 28,4 %. Административный и промышленный центр разработки — посёлок Вершина Тёи.

Железорудные месторождения России
Месторождения Хакасии
Аскизский район